Les mots variabilis et variabile sont des déclinaisons, notamment le nominatif singulier (masculin ou féminin pour le premier, neutre pour le second), d'un adjectif latin signifiant «  ».

En taxonomie, variabilis et variabile servent d'épithète spécifique ou de nom subspécifique. Pour les espèces et sous-espèces concernées, consulter la liste générée automatiquement.

Épithète spécifique